De profundis (clamavi ad te, Domine...) – łac. incipit, w tłumaczeniu na polski „z głębokości (głębin, otchłani...) wołałem do (wzywałem) Ciebie, Panie...”
 W tłumaczeniu łacińskim od słów De profundis clamavi ad te, Domine... rozpoczyna się Psalm 130 (w Septuagincie i Wulgacie nosi numer 129). 
 Psalm ten posiada wiele opracowań muzycznych, również pod tym tytułem lub w przekładzie, np. na język niemiecki (Bach, Mendelssohn)
 De Profundis – gra RPG.
 De Profundis – album grupy Vader
 De Profundis – dzieło Oskara Wilde’a
 De Profundis – tytuł zbioru opowiadań (1946) Zofii Kossak.
 De Profundis – zbiór  rosyjskich artykułów społecznych